Dešnja, selo u Mađarskoj, Bila županija
Bešenov, selo u Mađarskoj, Peštanska županija